Ломе (нем. Lohme) — многозначный термин.

 Ломе — столица Того, административный и промышленный центр и главный порт страны (благодаря расположению на побережье Гвинейского залива). 
 Ломе (посёлок в Германии) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

 Ломе, Антуан — французский колониальный администратор и военачальник.